Vassfjellet kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Vassfjellet (kulle i Antarktis),

Norge 

 Vassfjellet (berg i Norge, Trøndelag fylke, Melhus), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar